Findel – wieś w południowym Luksemburgu, w gminie Sandweiler. Wieś zamieszkuje 105 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Luksemburg